Józef Kamieński (Kamiński) (1788–1839) – generał brygady Wojsk Polskich, kawaler Legii Honorowej
 Józef Kamiński – żołnierz Pułku 15-go Piechoty, odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari
 Józef Kamiński – administrator diecezji mińskiej (1824–1827)
 Józef Kamiński (ur. 1845) – podporucznik weteran, powstaniec styczniowy
 Józef Kamiński (1896–?) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, poseł na Sejm IV kadencji II Rzeczypospolitej
 Józef Kamiński – sierżant 8 Pułku Piechoty Legionów, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Józef Kamiński (1903–1972) – kompozytor i wiolonczelista
 Józef Kamiński (1919–2015) – generał broni Wojska Polskiego

Przypisy